Mjesec može značiti:

 Mjesec, Zemljin jedini prirodni satelit
 satelit nekog drugog planeta
 Mjesec (period), dvanaesti dio godine